Выступление Албании на конкурсе песни Евровидение 2007, который прошёл в столице Финляндии в городе Хельсинки, стал 4-м конкурсом на Евровидении для Албании.

Исполнитель 

Фредерик уже побеждал на «Фестивале и Кенгес» в 1989 году вместе с Маньолой Наллбани и Юлией Ндочи. На Евровидении-2007 Фредерик выступил вместе с женой Аидой.

Национальный отбор 
Финал национального отбора прошёл 23 декабря в рамках «Festivali I Këngës» во дворце конгрессов в Тиране. В финале приняли участие 16 исполнителей. Победитель финала был определён решением жюри (7/9) и телеголосованием (2/9). 21 и 22 декабря состоялись полуфиналы. Победители были выбраны 100 % голосованием жюри.

Результаты финала:
 Aida & Frederik Ndoci — Balada e gurit (55 очков)
 Rosela Gjylbegu — Pa ty, pa mua (52 очков)
 Mariza Ikonomi — Ku është dashuria (49 очков)
 Amarda Arkaxhiu — Por ti mos trego (49 очков)
 Greta Koçi — Eja zemër (40 очков)
 Evis Mula — Rrëfim në mesnatë (39 очков)
 Alban Skenderaj — Eklips (37 очков)
 Jonida Maliqi — Pa identitet (21 очко)
 Arbër Arapi — Në fund të botës (14 очков)
 Herciana Matmuja — Ah jetë, oh jetë (11 очков)
 Alberie Hadërgjonaj — Të dua zemër ty të dua (10 очков)
 Eliza Hoxha — Hajde sonte (10 очков)
 Saimir Braho — Mik i dhimbies (6 очков)
 Kujtim Prodani — Kjo është jeta (4 очка)
 Besiana Mehmeti & Mustafa Ymeri — Kepi i shpresës së mirë (3 очка)
 Tonin Marku — Ëndrra ime (0 очков)

Голосование 
Албания в финал не прошла.В полу-финале Албании самое большое (10) баллов дала

Ссылки 
 Профайл на сайте Евровидения
 Отборочный тур Албании 

Страны на «Евровидении-2007»